Сан-Маурицио () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Маурицио-д’Опальо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.
 Сан-Маурицио-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.